Con il termine diammina si può indicare:
idrazina (un composto chimico di formula NH2-NH2);
 una classe di composti chimici aventi due gruppi amminici nella loro molecola.

Altri progetti